Ormosia — род двукрылых из семейства комары-лимонииды, или болотницы (Limoniidae). Включает более 200 видов.

Описание 
Для взрослых особей характерны крыловые ячейки, покрытые волосовидными волосками, и хорошо развитый мерон, разделяющий средние и задние тазики. Похожие морфологические признаки встречаются в родах Amphineurus, Rhypholophus, Scleroprocta, Molophilus и Trichotrimicra, но Ormosia отличается от них следующей комбинацией признаков: крыловая жилка M3, соединяющаяся с жилкой M1+2 или жилкой M4 за кордой; терминалии самцов повернуты на 90—180 градусов; класпер гоностилуса не расширен или не раздвоен на дистальной части; эдеагус простой, не раздвоенный на вершине. Известно, что неполовозрелые стадии Ormosia обитают во влажной почве или во влажном мёртвом лесу, но данные о биологии неполовозрелых стадий пока единичны.

Палеонтология 
Из эоценового балтийского янтаря описаны 12 ископаемых видов, в том числе Ormosia abava, O. divina, O. divulgata, O. illibata, O. longipalpa, O. jurate, O. indago и O. innata.

Классификация 
Более 200 видов. Род был впервые выделен в 1856 году итальянским энтомологом и диптерологом Камилло Рондани (Camillo Róndani, 1808—1879) на основании типового вида Erioptera nodulosa Macquart, 1826 (Ormosia nodulosa). Род делится на четыре подрода: Neserioptera Alexander (2 вида, афротропический); Oreophila Lackschewitz (17 видов, неарктический, палеарктический и ориентальный); Ormosia (182 вида, неарктический, палеарктический и ориентальный); Parormosia Alexander (23 вида, восточнопалеарктический, неарктический и ориентальный).

 O. absaroka (Alexander, 1943)
 O. aciculata (Edwards, 1921)
 O. aculeata (Alexander, 1924)
 O. adirondacensis (Alexander, 1919)
 O. affinis (Lundbeck, 1898)
 O. affixa (Alexander, 1936)
 O. albertensis (Alexander, 1933)
 O. albitibia (Edwards, 1921)
 O. albrighti (Alexander, 1954)
 O. alexanderi (Savchenko, 1976)
 O. amakazarii (Alexander, 1958)
 O. amicorum (Savchenko and Tomov, 1975)
 O. angustaurata (Alexander, 1936)
 O. anthracopoda (Alexander, 1930)
 O. arcuata (Doane, 1908)
 O. arisanensis (Alexander, 1924)
 O. arnaudi (Alexander, 1966)
 O. atrotibialis (Alexander, 1966)
 O. auricosta (Alexander, 1933)
 O. autumna (Savchenko, 1976)
 O. baldensis (Mendl, 1974)
 O. beatifica (Alexander, 1938)
 O. bergrothi (Strobl, 1895)
 O. biannulata (Alexander, 1936)
 O. bicornis (de Meijere, 1920)
 O. bifida (Lackschewitz, 1940)
 O. bigladia (Alexander, 1966)
 O. bihamata (Lackschewitz, 1935)
 O. bilineata (Dietz, 1916)
 O. brachyrhabda (Alexander, 1948)
 O. brevicalcarata (Alexander, 1927)
 O. brevinervis (Lundstrom, 1907)
 O. broweri (Alexander, 1939)
 O. bucera (Alexander, 1954)
 O. burneyana (Alexander, 1964)
 O. burneyensis (Alexander, 1950)
 O. carolinensis (Alexander, 1925)
 O. caucasica (Savchenko, 1973)
 O. cerrita (Alexander, 1949)
 O. clavata (Tonnoir, 1920)
 O. cockerelli (Coquillett, 1901)
 O. confluenta (Alexander, 1922)
 O. cornuta (Doane, 1908)
 O. cornutoides (Alexander, 1940)
 O. croatica (Stary, 1971)
 O. curvata (Alexander, 1924)
 O. curvicornis (Alexander, 1966)
 O. curvispina (Alexander, 1936)
 O. cuspidata (Savchenko, 1973)
 O. davisi (Alexander, 1954)
 O. decorata (Alexander, 1940)
 O. decussata (Alexander, 1924)
 O. dedita (Alexander, 1943)
 O. defessa (Alexander, 1938)
 O. defrenata (Alexander, 1948)
 O. denningi (Alexander, 1976)
 O. dentifera (Alexander, 1919)
 O. depilata (Edwards, 1938)
 O. dicax (Alexander, 1947)
 O. dicera (Alexander, 1966)
 O. diplotergata (Alexander, 1928)
 O. discalba (Alexander, 1952)
 O. divergens (Coquillett, 1905)
 O. diversipennis (Alexander, 1935)
 O. diversipes (Alexander, 1919)
 O. echigoensis (Alexander, 1957)
 O. egena (Bergroth, 1891)
 O. fascipennis (Zetterstedt, 1838)
 O. fernaldi (Alexander, 1924)
 O. filifera (Lackschewitz, 1940)
 O. fixa (Alexander, 1936)
 O. flaveola (Coquillett, 1900)
 O. flavida (Savchenko, 1973)
 O. formosana (Edwards, 1921)
 O. fragmentata (Alexander, 1940)
 O. frisoni (Alexander, 1920)
 O. frohnearum (Alexander, 1968)
 O. fugitiva (Alexander, 1935)
 O. funeralis (Alexander, 1952)
 O. furcata (Savchenko, 1973)
 O. furcivena (Alexander, 1968)
 O. furibunda (Alexander, 1954)
 O. fusiformis (Doane, 1900)
 O. gaspensis (Alexander, 1929)
 O. geniculata (Brunetti, 1912)
 O. gerronis (Alexander, 1954)
 O. grahami (Alexander, 1931)
 O. hallahani (Alexander, 1943)
 O. harrisoniana (Alexander, 1940)
 O. harsha (Alexander, 1965)
 O. hartigi (Mendl, 1973)
 O. hederae (Curtis, 1835)
 O. helifera (Savchenko, 1978)
 O. heptacantha (Alexander, 1949)
 O. hispa (Alexander, 1945)
 O. holotricha (Osten Sacken, 1860)
 O. horiana (Alexander, 1924)
 O. hubbelli (Alexander, 1926)
 O. hutchinsonae (Alexander, 1935)
 O. hynesi (Alexander, 1962)
 O. idioneura (Alexander, 1952)
 O. idioneurodes (Alexander, 1968)
 O. idiostyla (Alexander, 1968)
 O. inaequispina (Alexander, 1940)
 O. inaperta (Savchenko, 1976)
 O. inflexa (Savchenko, 1973)
 O. ingloria (Alexander, 1929)
 O. insolita (Alexander, 1938)
 O. ithacana (Alexander, 1929)
 O. kamikochiae (Alexander, 1947)
 O. kashmiri (Alexander, 1965)
 O. lackschewitzi (Bangerter, 1947)
 O. laevistyla (Alexander, 1933)
 O. lanuginosa (Doane, 1900)
 O. lataurata (Alexander, 1936)
 O. legata (Alexander, 1949)
 O. leptorhabda (Alexander, 1943)
 O. leucoplagia (Alexander, 1965)
 O. leucostictula (Alexander, 1965)
 O. levanidovae (Savchenko, 1983)
 O. licina (Alexander, 1966)
 O. lilliana (Alexander, 1940)
 O. lineata (Meigen, 1804)
 O. longicorna (Doane, 1908)
 O. longicornis (Savchenko, 1980)
 O. longispina (Savchenko, 1983)
 O. loretta (Alexander, 1976)
 O. lotida (Savchenko, 1973)
 O. loxia (Stary, 1983)
 O. luteola (Dietz, 1916)
 O. machidana (Alexander, 1933)
 O. mahabharatae (Alexander, 1965)
 O. megacera (Alexander, 1917)
 O. meigenii (Osten Sacken, 1860)
 O. mesocera (Alexander, 1917)
 O. microstyla (Savchenko, 1973)
 O. mitchellensis (Alexander, 1941)
 O. moghalensis (Alexander, 1965)
 O. monticola (Osten Sacken, 1869)
 O. moravica (Stary, 1969)
 O. multidentata (Savchenko, 1973)
 O. nantaisana (Alexander, 1921)
 O. neidioneura (Alexander, 1973)
 O. neopulchra (Alexander, 1968)
 O. nigripennis (Alexander, 1936)
 O. nigripila (Osten Sacken, 1869)
 O. nimbipennis (Alexander, 1917)
 O. nippoalpina (Alexander, 1941)
 O. nobilis (Alexander, 1964)
 O. nodulosa (Macquart, 1826)
 O. nonacantha (Alexander, 1954)
 O. notmani (Alexander, 1920)
 O. nyctopoda (Alexander, 1965)
 O. officiosa (Alexander, 1936)
 O. onerosa (Alexander, 1943)
 O. opifex (Alexander, 1943)
 O. orientobifida (Savchenko, 1983)
 O. palpalis (Dietz, 1916)
 O. parviala (Petersen and Gelhaus, 2004)
 O. paxilla (Alexander, 1957)
 O. peramata (Alexander, 1965)
 O. perdiffusa (Alexander, 1965)
 O. pernodosa (Alexander, 1950)
 O. perplexa (Dietz, 1916)
 O. perpusilla (Edwards, 1912)
 O. perspectabilis (Alexander, 1945)
 O. pirinensis (Stary, 1971)
 O. pleuracantha (Alexander, 1954)
 O. praecisa (Alexander, 1932)
 O. profesta (Alexander, 1936)
 O. profunda (Alexander, 1943)
 O. proxima (Alexander, 1924)
 O. pseudosimilis (Lundstrom, 1912)
 O. pugetensis (Alexander, 1946)
 O. pulchra (Brunetti, 1912)
 O. pygmaea (Alexander, 1912)
 O. rectangularis (Alexander, 1934)
 O. remissa (Alexander, 1953)
 O. rhaphidis (Alexander, 1965)
 O. romanovichiana (Alexander, 1953)
 O. rostrifera (Savchenko, 1973)
 O. rubella (Osten Sacken, 1869)
 O. ruficauda (Zetterstedt, 1838)
 O. saturnina (Alexander, 1972)
 O. seclusa (Alexander, 1936)
 O. sentis (Alexander, 1943)
 O. sequoiarum (Alexander, 1945)
 O. serrata (Savchenko, 1973)
 O. serridens (Alexander, 1919)
 O. setaxilla (Alexander, 1965)
 O. shoreana (Alexander, 1929)
 O. solita (Alexander, 1936)
 O. sootryeni (Lackschewitz, 1935)
 O. spinifex (Alexander, 1943)
 O. staegeriana (Alexander, 1953)
 O. stenostyla (Alexander, 1965)
 O. subalpina (Alexander, 1947)
 O. subcornuta (Alexander, 1920)
 O. subdentifera (Alexander, 1941)
 O. subducalis (Alexander, 1940)
 O. subfascipennis (Savchenko, 1973)
 O. subnubila (Alexander, 1920)
 O. subpulchra (Alexander, 1966)
 O. subserrata (Savchenko, 1976)
 O. taeniocera (Dietz, 1916)
 O. tahoensis (Alexander, 1950)
 O. takahashii (Alexander, 1919)
 O. takeuchii (Alexander, 1921)
 O. tennesseensis (Alexander, 1940)
 O. tenuispinosa (Alexander, 1936)
 O. tokionis (Alexander, 1919)
 O. tokunagai (Alexander, 1932)
 O. townesi (Alexander, 1933)
 O. triangularis (Alexander, 1949)
 O. tricornis (Alexander, 1949)
 O. umbripennis (Alexander, 1966)
 O. unicornis (Alexander, 1954)
 O. upsilon (Alexander, 1947)
 O. uralensis (Lackschewitz, 1964)
 O. weymarni (Alexander, 1950)
 O. yankovskyi (Alexander, 1940)
 O. zebrina (Alexander, 1952)

Примечания

Литература 
 
 Савченко Е. Н. (1983) Комары-лимонииды Южного Приморья. — Киев : Наукова думка, 1983. — 156 с.

Ссылки 
 IRMNG taxon details: Ormosia Rondani, 1856
 Oosterbroek P. (2022) Catalogue of the Craneflies of the World (Diptera, Tipuloidea: Pediciidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Tipulidae). https://ccw.naturalis.nl/index.php 

Болотницы
Роды двукрылых